Max Jessner ist der Name folgender Personen:

* Max Jessner (Mediziner) (1887–1978), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Max Jessner (Politiker) (1903–1974), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat